Gallin heißen folgende geographische Objekte:

 Gallin, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern 
 Gallin (Gallin-Kuppentin), Ortsteil der Gemeinde Gallin-Kuppentin im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Gallin (Zahna-Elster), Teil der Ortschaft Mühlanger, Ortsteil der Gemeinde Zahna-Elster im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Wildpark-West, Gemeindeteil von Schwielowsee, Brandenburg (Gallin: Name der Siedlung bis 1928)

 Gallin (Ossiacher Tauern), Bergstock (Hoher Gallin 1046 m) bei Pörtschach am Wörthersee, Kärnten

Gallin ist der Name folgender Personen:

 Ernst Gallin (1901–1945), deutscher evangelischer Pfarrer
 Hermann Gallin († 1365), Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Peter Gallin (* 1946), Schweizer Autor, Professor sowie Gymnasiallehrer für Mathematik und Physik 
 Urion Gallin (1928–2021), israelischer Leichtathlet

Siehe auch: 
 Galin